Barraca — ou tenda; abrigo provisório com paredes de tecido ou outro material flexível
A Barraca — companhia de teatro portuguesa histórica, com sede em Lisboa
José Joaquim Barraca — jogador da selecção portuguesa de Futebol de Praia